Fup eller fakta har flere betydninger:

 Fup eller fakta (tv-show), en dansk tv-quizserie
 Fup eller fakta, en alternativ titel på den danske film Det er ikke appelsiner - det er heste (1967)